

Cinema e televisione 
The Great Unknown – film del 1913 diretto da Oscar A. C. Lund

Musica 
 The Great Unknown – singolo di Deanna Bogart del 1998
 The Great Unknown – singolo degli Enter Shikari del 2020
 The Great Unknown – album dei Koxbox del 2000
 The Great Unknown – album dei Logan del 2010
 The Great Unknown – album di Sarah Geronimo del 2015
 The Great Unknown – album di Rob Thomas del 2015
 The Great Unknown – album di Eric Gillette del 2016